Die 29. Trofeo Serra de Tramontana 2020 war ein spanisches Straßenradrennen auf der Balearen-Insel Mallorca. Das Eintagesrennen fand am 31. Januar 2020 statt und führte von Sóller und nach Deià über 140,1 km. Das Rennen gehörte zur UCI Europe Tour 2020 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft. Der Sieger wurde der Deutsche Emanuel Buchmann vom Team Bora-Hansgrohe. Der Spanier Alejandro Valverde vom Team Movistar und der Österreicher Gregor Mühlberger, Teamkollege des Siegers, komplettierten das Podium als Zweiter bzw. Dritter.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

UCI Europe Tour
Radrennen 2020